Dollman ist der Familienname folgender Personen

 Guy Dollman (1886–1942), englischer Zoologe
 Hereward Chune Dollman (1888–1919), englischer Entomologe
 John Charles Dollman (1851–1934), englischer Maler

Dollman steht für

 Dollman (Film), US-amerikanischer Science-Fiction Film

Siehe auch:

 Friedrich Dollmann, deutscher General
 Doll Man, US-amerikanischer Comic